Ilija Bozoljac ha battuto in finale Evgenij Donskoj 6–1, 6–1.

Teste di serie

  Oleksandr Nedovjesov (semifinali)
  Somdev Devvarman (semifinali)
  Evgenij Donskoj (finale)
  Gō Soeda (secondo turno)

  Blaž Rola (primo turno)
  Illja Marčenko (primo turno)
  Radu Albot (secondo turno)
  David Guez (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

State Bank of India ATP Challenger Tour 2014